Private (míssil)
 Private Media Group - empresa de conteúdo adulto
 Private (canal de televisão) - de TV por assinatura
 Private (revista)

Desambiguação